Beverly Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Beverly Heights (Muscogee County, Georgia)
 Beverly Heights (Oconee County, Georgia)
 Beverly Heights (Richmond County, Georgia)
 Beverly Heights (North Carolina), im Iredell County
 Beverly Heights (Berks County, Pennsylvania)
 Beverly Heights (Lebanon County, Pennsylvania)
 Beverly Heights (Tennessee), im Davidson County
 Beverly Heights (Campbell County, Virginia)
 Beverly Heights (Pittsylvania County, Virginia)
 Beverly Heights (Salem (city) County, Virginia)

in Kanada:
 Beverly Heights (Alberta)